Giuseppe Cognata – politico italiano
 Giuseppe Cognata – vescovo cattolico italiano